It's A Long Way To Tipperary é uma canção de music hall escrita por Jack Judge e Harry Williams em 1912, que foi muito popular entre os militares do exército britânico durante a primeira guerra mundial e posteriormente ganhou reconhecimento mundial, sendo encenada em teatros musicais e tocada em filmes como La Grande Illusion de Jean Renoir e Das Boot de Wolfgang Petersen.

Música Completa
Up to mighty London came an Irishman one day,
As the streets were paved with gold, sure ev'ry one was gay,
Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square,
Till Paddy got excited, then he shouted to them there:

It's a long way to Tipperary,
It's a long way to go,
It's a long way to Tipperary,
To the sweetest girl I know!
Goodbye Piccadilly! Farewell Leicester Square!
It's a long, long way to Tipperary,
But my heart's right there!

Paddy wrote a letter to his Irish Molly O',
Saying "Should you not receive it, write and let me know!
If I make mistakes in spelling, Molly dear", said he,
"Remember it's the pen that's bad, don't lay the blame on me"

It's a long way to Tipperary,
It's a long way to go,
It's a long way to Tipperary,
To the sweetest girl I know!
Goodbye Piccadilly! Farewell Leicester Square!
It's a long, long way to Tipperary,
But my heart's right there!

Molly wrote a neat reply to Irish Paddy O',
Saying "Mike Maloney wants to marry me, and so,
Leave the Strand and Piccadilly, or you'll be to blame,
For love has fairly drove me silly - hoping you're the same!"

It's a long way to Tipperary,
It's a long way to go,
It's a long way to Tipperary,
To the sweetest girl I know!
Goodbye Piccadilly! Farewell Leicester Square!
It's a long, long way to Tipperary,
But my heart's right there!

Ligações externas
Letra completa e as primeiras gravações

Canções do Reino Unido